Šen jsou čínská příjmení
  (k roku 2007 50. nejčastější příjmení v ČLR),
 ,
 .

Známí nositelé příjmení Šen:
 Šen Cchan (1379–1453) – čínský kaligraf a malíř raného mingského období,
 Šen Čou (1427–1509) – čínský malíř mingského období,
 Šen Fu (1763 – po 1809) – čínský spisovatel čchingského období,
 Šen I-kuan (1531–1615) – čínský státník mingského období,
 Šen Kua (1031–1095) – čínský vědec a státník sungského období,
 Šen Süe (* 1978) – čínská krasobruslařka,
 Šen Ťing (1553–1610) – čínský dramatik mingského období,
 Šen Tu (1357–1434) – čínský kaligraf a malíř raného mingského období,
 Šen Ťün (* 1977) – čínská judistka.

Reference 

Čínská příjmení